AGL steht für:
 above ground level („Höhe über Grund“), eine Höhenangabe in der Luftfahrt
 Adobe Glyph List, Mapping von über 4000 Glyphen auf Unicode
 AGL (Bibliothek), Software-Bibliothek, die OpenGL mit dem darunter liegenden Betriebssystem verbindet
 AGL Energy, australisches Energieunternehmen
 Allgebrauchslampe, siehe Glühlampe
 Allgemeines Gelehrten-Lexicon, vierbändiges Lexikon von Christian Gottlieb Jöcher, erschienen 1750/51
 Angola, Code der Internationalen Fernmeldeunion
 Anspruchsgrundlage, juristischer Terminus
 Apple Graphics Library, Apples Programmierschnittstelle für OpenGL
 Gleichgewichtslinie des Arbeitsmarktes, siehe Regimes von Malinvaud
 Automatic Grenade Launcher (dt.: „Maschinengranatwerfer“), siehe Granatwerfer
 Automotive Grade Linux, Open-Source-Projekt der Linux Foundation für ein offenes Betriebssystem mit Framework für Automotiv-Applicationen
 Astronomische Gesellschaft Luzern, Betreiberin der Sternwarte Hubelmatt

agl steht für:
 Fembe (auch: Agala; ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf den Ebenen östlich des Strickland (Fluss), Western Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung